

Presentación previa 
David Goffin era el campeón defensor, pero optó por no participar, ya que jugaba en el Abierto de Francia durante esa semana.

Paolo Lorenzi derrotó en la final a Íñigo Cervantes.

Cabezas de serie 

 ' Paolo Lorenzi (Campeón)
  Íñigo Cervantes (Finalista)
  Chen Ti (Primera ronda)
  Saketh Myneni (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Matthew Ebden ''(Cuartos de final)
  Dennis Novak ''(Primera ronda)
  Henrique Cunha ''(Primera ronda)
  Remi Boutillier ''(Semifinales)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Eskisehir 2015